Husu steht für:

 Husu (Finnland), eine Stadt in Südfinnland

Husu ist der Familienname folgender Personen:

 Mikko Husu (1905–1977), finnischer Skilangläufer